Brial ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Brial (1923–2004), französischer Politiker
 Mike Brial (* 1970), australischer Rugby-Union-Spieler
 Sylvain Brial (* 1964), französischer Politiker